

Patronyme 

 Alain Junior Ollé Ollé (1987-), footballeur camerounais ;
 Didier Ollé-Nicolle (1961-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Georges Ollé-Laprune (1928-2016), général français ;
 Jean Ollé-Laprune (1959-), historien du cinéma français ;
 Léon Ollé-Laprune (1839-1898),  philosophe catholique français ;
 Romain Ollé-Nicolle (1987-), footballeur français, fils de Didier.

Toponyme 

 Ollé est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.